Tribio ima više značenja:
 Tribio (Ankona)
 Tribio (Mačerata)
 Tribio (Peruđa)